Chasing Dreams — другий сингл норвезького співака та композитора Евена Йохансена.

Список композицій 
 «Chasing Dreams» — 4:15
 «Little Miss More Or Less» — 3:41
 «Home Song» — 4:54
 «I'll Come Along» (ремікс The Psychonauts) — 4:58

Magnet
Сингли 2002